Q45 peut faire référence à :
 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif, d'après la classification internationale des maladies ;
 Infiniti Q45, une automobile du constructeur japonais Infiniti ;
 Topaze (Q45), un sous-marin de la marine nationale française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres